Ручково — распространённый российский топоним.

 Ручково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Ручково — деревня в Калининском районе Тверской области.